El registre estàndard garanteix la comprensió mútua de tots els parlants al marge de la procedència geogràfica o grup social.

S'usa als mitjans de comunicació, ensenyament i administració i també es podria utilitzar per fer un article d'opinió per exemple.

Les seves característiques són: que es un text neutre, rebutja mots que poden provocar incomprensions com cultismes i arcaismes o que puguin causar rebuig mitjançant vulgarismes per part del receptor. A més, solen ser textos aplicables a qualsevol situació comunicativa.

Lingüística